Hailu ist der Familienname folgender Personen:

 Aynalem Hailu (* 1986), äthiopischer Fußballspieler
 Freweyni Hailu (* 2001), äthiopische Leichtathletin
 Lemlem Hailu (* 2001), äthiopische Mittelstreckenläuferin
 Meseret Hailu (* 1990), äthiopische Marathonläuferin